Susie Q (lied), een lied van Dale Hawkins uit 1957 dat door veel artiesten gecoverd is
 Susie Q (film), een Amerikaans televisiefilm uit 1996